Java-апплет — прикладная программа, чаще всего написанная на языке программирования Java в форме байт-кода. Java-апплеты выполняются в веб-обозревателе с использованием виртуальной Java машины (JVM), или в Sun's AppletViewer, автономном средстве для испытания апплетов. Java-апплеты были внедрены в первой версии языка Java в 1995 году. Java-апплеты обычно пишутся на языке программирования Java, но могут быть написаны и на других языках, которые компилируются в байт‐код Java, таких, как Jython.

Поддержка апплетов исключена из Java, начиная с версии 11.

Апплеты используются для предоставления интерактивных возможностей веб-приложений, которые не могут быть предоставлены HTML. Так как байт-код Java платформо-независим, то Java-апплеты могут выполняться с помощью плагинов браузерами многих платформ, включая Microsoft Windows, UNIX, Apple Mac OS и GNU/Linux. Такие программы с открытым исходным кодом, как applet2app, могут быть использованы для преобразования апплета в самостоятельные программы на Java или исполняемые файлы Linux и Windows.

Java Servlet иногда неофициально сравнивают с серверным апплетом, но он отличается своим языком, функциями и каждой из описанных здесь характеристик апплетов.

Техническая информация 
Java-апплеты в большинстве браузеров выполняются в «песочнице», предотвращая их доступ к локальным данным. Код апплета загружается с веб-сервера, и браузер либо вставляет апплет в веб-страницу, либо открывает новое окно с собственным пользовательским интерфейсом апплета. Апплет может быть отображен на веб-странице путём использования устаревшего HTML элемента applet , или рекомендуемого элемента object. Этим определяется месторасположение и источник апплета.

Главный класс апплета расширяет класс  или, если создаётся Swing апплет, . Класс должен переопределить методы создания пользовательского интерфейса внутри себя. ( является потомком , который, в свою очередь, является потомком ).

Преимущества апплетов 
Преимущества использования Java-апплетов
 кроссплатформенность
 апплет может работать на «всех» установленных к этому времени версиях Java, а не только с последней версией; однако, если апплет требует последнюю версию JRE, то клиент будет вынужден ждать более длительной загрузки;
 апплет поддерживается большинством браузеров;
 он кэшируется в большинстве браузеров, а потому будет быстро загружаться при возвращении на веб-страницу; но апплет может сохраняться в кэше и создавать проблемы после выхода новых версий;
 он может иметь полный доступ к машине, на которой выполняется, если пользователь согласен на это;
 апплет может улучшить использование: после первого запуска апплета, когда JVM уже выполняется и быстро запускается, преимущественно у постоянных пользователей Java, однако JVM придется перезапускать каждый раз, когда запускается новый браузер.
 он может запуститься с сопоставимой (но обычно медленнее) скоростью на других компилируемых языках, таких как C++, но во много раз быстрее, чем JavaScript
 он может перенести работу с сервера к клиенту, делая Интернет-решение с, большим числом пользователей / клиентов.

Недостатки апплетов 
Java-апплет обладает следующими недостатками:
 он требует установки Java-расширения (plug-in), которое не во всех браузерах доступно по умолчанию;
 он не может запуститься до тех пор, пока не запустится виртуальная Java-машина, и это может занять значительное время при первом запуске;
 создание и дизайн хорошего пользовательского интерфейса с использованием апплетов считается более сложной задачей, чем с помощью технологии, основанной на HTML;
 некоторые организации допускают только программное обеспечение, установленное администраторами. В результате многие пользователи не могут видеть апплеты по умолчанию.
 апплеты могут потребовать использования определенного JRE.

1.Однако, доступны свободно распространяемые реализации, такие как GCJ-plugin, Blackdown Java-plugin.

Вопросы совместимости 
Компания Sun предприняла значительные усилия для обеспечения совместимости между Java-версиями по мере их появления. Например, Microsoft Internet Explorer, самый популярный браузер с конца 1990-х, имел обыкновение загружать собственную JVM для Microsoft по умолчанию. MS JVM имеет ряд дополнительных функций, не входящих в Java, которые, будучи использованы, будут препятствовать выполнению MS JVM-апплетам в среде Sun’s Java (но не наоборот). Sun предъявила Microsoft иск за нарушение прав на товарный знак, так как суть Java заключается в том, что не должно быть никакого собственного расширения и что код должен работать везде.
Развитие MS JVM было заморожено до правового урегулирования, оставив многих пользователей с чрезвычайно устаревшими виртуальными Java-машинами. Позже, в октябре 2001 года, MS остановил включение Java в Windows, и в течение ряда лет было оставлено на усмотрение производителей компьютеров устанавливать Java или нет, независимо от операционной системы. Большинство новых машин сейчас поставляется с официальной Sun Java.

Некоторые браузеры (в частности, Netscape) не очень хорошо обеспечивают 100%-ую совместимость, что затрудняет выполнение апплета большинством браузеров (JavaScript может с трудом использоваться для этой цели). Поскольку апплет создает своё собственное главное окно, это не является хорошим решением, так как это оставляет окно браузера в значительной степени бесполезным и приводит к тому, что увеличивается шанс непреднамеренного закрытия апплета пользователем путём закрытия исходного окна браузера.

Альтернативы 
Существуют альтернативные технологии (например, DHTML, Microsoft Silverlight и Adobe Flash), которые реализуют некоторые возможности апплетов.

Ещё одной альтернативой апплетов для клиента Java является Java Web Start, который запускается вне браузера. В дополнение к функциям, доступным в апплете, простой доступ к полям предоставляет программам Java Web Start доступ по чтению и-или записи определенных файлов, хранящихся у клиента, а также к буферу обмена клиента.

Примечания

См. также 
 JavaFX
 Java Servlet
 Java Web Start
 ActiveX control
 Java

Ссылки 
 Information about writing applets from Sun Microsystems
 Applet section of Wikibook’s Java book
 Demonstration applets from Sun Microsystems (JDK 1.4 — include source code)
 Latest version of Sun Microsystems Java Virtual Machine (includes browser plug-ins for running Java applets in most web browsers).
 Examples of interactive Java Applets from physics, biology and social systems
 examples for Java Applets with sourcecode 
 Апплеты и сервлеты Java как средства расширения возможностей браузера и Web-сервера

Java